Kolatjärn kan syfta på:
Kolatjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Lill-Kolatjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Kolatjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Kolatjärnen, sjö i Bodens kommun,  (4,2 ha)

Se även
Kölatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn